Hellenbárt László (Baja, 1979. július 7. –) költő, író.

Kötetei

Gyermeki jogtudatosság, gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak. Az S.O.S. Krízis Alapítvány által 2013. évben a 9-11. osztályos korosztály körében lefolytatott kutatás bemutatása; S.O.S. Krízis Alapítvány, Bp., 2014
Pári Mirella–Hellenbárt László: Hátsó udvar; magánkiad., Baja, 2005

Főbb antológiák
Hajnalnyílástól holdszületésig

Díjak
2000-Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége, II. helyezés, nemzetközi, felnőtt, vers kategória
2000-Millenniumi Művészeti Olimpia, II. helyezés, próza
2004-Móra Emlékpályázat - Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány, I. helyezés
2004-Balassi Bálint Emlékpályázat, Baja, két I., egy II. díj

Források
Weboldala (életút és díjak)

Magyar írók
Magyar költők
Bajaiak
1979-ben született személyek
Élő személyek